Hier volgt een overzicht van voetbalwedstrijden van Fenerbahçe SK gedurende het seizoen 2004-2005.

Süper Lig

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand Süper Lig

Turkse Beker

UEFA Champions League

Wedstrijden van Fenerbahçe

Eindstand UEFA Champions League Groep D

UEFA Cup

Oefenwedstrijden
 14-07-2004 : SV Waldhof Mannheim (DUI) - Fenerbahçe 0 - 5
 17-07-2004 : Türkiyemspor Berlin (DUI) - Fenerbahçe 2 - 3
 21-07-2004 : PSI Yurdumspor Köln (DUI) - Fenerbahçe 1 - 6
 23-07-2004 : Sportfreunde Siegen (DUI) - Fenerbahçe 1 - 1
 25-07-2004 : 1. FC Köln (DUI) - Fenerbahçe 2 - 2
 01-08-2004 : Fenerbahçe - Juventus (ITA) 2 - 0
 18-08-2004 : Yalovaspor (TUR) - Fenerbahçe 2 - 3
 02-09-2004 : Fenerbahçe - Ekbatan FC (IRN) 5 - 2
 12-01-2005 : Fenerbahçe - Werder Bremen (DUI) 4 - 1
 14-01-2005 : Antalyaspor (TUR) - Fenerbahçe 2 - 2
 15-01-2005 : Fenerbahçe - sc Heerenveen (NED) 2 - 1

Selectie

Zie ook
 Fenerbahçe
 Süper Lig
 Turkse Beker
 UEFA Champions League
 UEFA Cup

Fenerbahçe SK naar seizoen
Fenerbahçe